Список эпизодов американского телесериала «Медики Чикаго», американский телевизионный сериал, который старовал на NBC 17 ноября 2015 года. В центре сюжета задействованы личные и профессиональные жизни работников больницы в Чикаго, штат Иллинойс. Шоу является спин-оффом сериалов «Пожарные Чикаго» и «Полиция Чикаго». Встроенный в «Пожарные Чикаго» пилотный эпизод был показан 7 апреля 2015 года.

Обзор сезонов

Список серий

Сезон 1 (2015—2016)

Сезон 2 (2016—2017)

Сезон 3 (2017—2018)

Сезон 4 (2018—2019)

Сезон 5 (2019—2020)

Сезон 6 (2020 - 2021)

Сезон 7 (2021 - 2022)

Сезон 8 (2022 - 2023)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 

Медики Чикаго